Veselohra na mostě může znamenat:
 Veselohra na mostě – divadelní hra Václava Klimenta Klicpery pravděpodobně z roku 1828
 Veselohra na mostě – jednoaktová opera Bohuslava Martinů z roku 1935 na námět Klicperovy hry